Ettore Artini – mineralogista italiano
Massimo Artini – politico italiano